

Personnalités 

 Belisario Betancur Cuartas (1923-2018), homme d'État colombien, président de la République ;
 Carlos Betancur (né en 1989), coureur cycliste colombien ;
 Cayetano Betancur (1910-1982), philosophe, écrivain et linguiste colombien ;
 Íngrid Betancourt ou Betancur (née en 1961), femme politique colombo-française ;
 Pierre de Betancur (1626-1667), religieux espagnol, fondateur d'ordre, saint.

Voir aussi